Трудовой фронт может означать:
 Работу на производстве в годы войны.
 Германский трудовой фронт.

См. также 
 Трудовая армия
 Тыловое ополчение